Meganthias är ett släkte av fiskar. Meganthias ingår i familjen havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsabborrfiskar
Meganthias